Натуральне число 776
 776 рік до нашої ери
 776 рік нашої ери